__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__

Медве́жьи  — семейство млекопитающих отряда хищных. Отличаются от других представителей псообразных более коренастым телосложением. Медведи всеядны, хорошо лазают и плавают, быстро бегают, могут стоять и проходить короткие расстояния на задних лапах. Имеют короткий хвост, длинную и густую шерсть, а также отличное обоняние. Охотятся вечером или на рассвете.

Обычно остерегаются человека, но могут быть опасными в тех местах, где они привыкли к людям, особенно белый медведь и медведь гризли. Мало восприимчивы к пчелиным укусам из-за своей густой шерсти, чувствительны для медведей укусы пчёл в нос. В природе естественных врагов почти не имеют (на юге Дальнего Востока России и в Маньчжурии на них могут нападать взрослые тигры).

Этимология 

Общеславянское слово, соответствующее рус. «медведь», по происхождению является эвфемизмом, которым в обыденной речи замещалось настоящее табуированное имя животного. Это первоначальное имя не сохранилось в славянских языках; индоевропейское название медведя было *r̥ḱs-os/*r̥ḱt-os, давшее  (откуда в романских языках orso, ours и т. п.), греческое, кельтские, хеттское и санскритское названия, причём оно само, возможно, в праиндоевропейском языке было эвфемизмом. Само слово «медведь» (от *medu-/medv- — «мёд», ср. медвяный + *ěd- — «есть, принимать пищу») значит «поедающий мёд». 

Гипотеза о происхождении от этого названия славянского слова «берлога» считается ошибочной.

Китайское название большой панды () означает «медведь-кошка». Его западное имя происходит от малой панды. Раньше его также называли пятнистым медведем (Ursus melanoleucus)

В подотряде псообразных есть семейство пандовых (Ailuridae, малые панды), куда род больших панд не входит. Таким образом, несмотря на своё западное название, большая панда формально пандой не является.

Общее описание 
Сравнительно с остальными семействами отряда хищных, медведи отличаются наибольшим однообразием внешнего вида, размеров, многих особенностей внутреннего строения. Это самые крупные из современных наземных хищных зверей. Белые медведи достигают длины тела 3 метра при массе до 725 и даже 890 кг; малайский медведь — самый мелкий представитель медвежьих: в длину он не превышает 1,5 метров, высота в холке составляет всего 50—70 см; масса — 27—65 кг.

Самцы на 10—20 % крупнее самок. У белых медведей разница самцов и самок в размерах и массе достигает 1,5—2 раза.

Мех с развитым подшёрстком, довольно грубый. Волосяной покров высокий, иногда косматый; у большинства видов густой, у малайского медведя — низкий и редкий. Сезонный диморфизм выражается в изменении высоты и густоты меха. Окраска по сезонам не меняется, у большинства видов — однотонная, от угольно-чёрной до беловатой, у некоторых видов имеет место индивидуальная и географическая изменчивость окраски, у чисто бурых медведей на груди или вокруг глаз бывают более светлые отметины, предположительно, это атавистическая окраска от первопредка медвежьих. Есть два образца специфической окраски — у большой панды она наиболее контрастная, чёрно-белая; у полярного медведя волос почти прозрачный, пустотный, и при различном направлении света получает окрас от белоснежного до золотистого (при определённых медицинских обстоятельствах может принимать даже фиолетовый оттенок).

Особенности анатомии 
У всех медведей коренастое, мощное тело, у многих с высокой холкой.

Лапы сильные, пятипалые, с большими невтяжными когтями. Когти управляются мощными мышцами, что позволяет медведям взбираться на деревья, а также рыть землю и разрывать добычу. У медведя гризли когти могут достигать 15 см, что помогает ему рыть землю, однако лишает возможности лазать по деревьям. Походка у медведя шаркающая, стопоходящая. У большой панды и очкового медведя на передних лапах имеется дополнительный, шестой «палец» — вырост лучевой сесамовидной кости, покрытый кожей.

Хвост очень короткий, незаметный в меху. Исключение составляет большая панда, чей хвост длиннее, чем у прочих медведей и хорошо заметен снаружи.

Голова крупная, глаза небольшие.

Шея толстая, относительно короткая.

Череп у медведей крупный, обычно с удлинённым лицевым отделом. Гребни на черепе развиты сильно. Скуловые дуги слабо расставлены в стороны (у малайского медведя — сильно). Полярный медведь резко отличается от прочих посадкой черепа — затылок практически не выдаётся. Челюсти мощные. У бурого медведя сила укуса может достигать 751 Н. Резцы и клыки крупные, но остальные зубы в связи со смешанным типом питания невелики и не специализированы (частично редуцированы). Зубов от 32 до 40—42. Часто имеет место индивидуальная и возрастная изменчивость зубной системы.

Обоняние сильно развито, у некоторых видов сопоставимо с собачьим или даже лучше, слух и зрение слабее. Анальных желез чаще нет, или они развиты очень слабо.

Функционирует одна пара сосков — грудная.

Распространение 

Медведи водятся в Евразии, Северной и Южной Америке (главным образом, в Северном полушарии). Природный ареал семейства не заходил на юг дальше гор Атласа, северо-западной части Анд (Южная Америка) и Малайского архипелага. Медведи были обычны в Европе (в том числе, в Исландии), Азии (кроме Аравийского полуострова, острова Сулавеси и Филиппин), в Северной Америке до центральных районов Мексики. Очковый медведь изолированно обитает в горных районах Южной Америки. В историческое время ареал семейства сильно сократился под влиянием антропогенного изменения природной среды, — многие медведи исчезли на значительных территориях Европы, Северной Америки. В пределах Российской Федерации обитают лишь представители рода Ursus.

Несмотря на упорные слухи о встречах человека с медведем на Африканском континенте (см. отдельную статью Медведь Нанди), по-видимому, медведей там нет.

Образ жизни 

Обитают в самых разнообразных условиях — от степей до высокогорий, от лесов до арктических льдов, в связи с чем различаются образом жизни и способами питания. Большинство медведей обитает в равнинных или горных лесах умеренных и тропических широт, реже — на безлесных высокогорьях. Для некоторых видов характерна привязанность к воде — как к ручьям и рекам, так и к морским побережьям. Белый медведь населяет Арктику, вплоть до ледяных полей Ледовитого океана. Обычный бурый медведь встречается в степях и даже в пустыне, в субтропических лесах, тайге, тундре и на морских побережьях. Все виды — наземные животные. Белый медведь — полуводное. Малайский медведь отлично лазает, ведя полудревесный образ жизни. Активны медведи главным образом ночью, реже днём или круглосуточно. Белый медведь — преимущественно дневное животное. Период отдыха проводят в пещерах, ямах у корней деревьев. Малайский медведь сооружает на деревьях подобие гнезда. Держатся поодиночке, за исключением пар в период ухаживания и самок с молодняком. Также собираются временными группами на местах кормления, например, на реках во время хода лосося.

По характеру питания всеядные, однако некоторые виды предпочитают растительную пищу, другие — животную. Белый медведь питается почти исключительно мясом морских млекопитающих. Губач и бируанг разоряют муравейники и термитники. Большие панды специализированы на поедании побегов бамбука, однако помимо них потребляют и некоторое количество животной пищи. В рационе почти всех видов растительная пища играет важную роль. Обычно также поедание насекомых и их личинок, рыбы и, реже, падали. Рацион часто меняется в зависимости от сезона и доступности кормов.

Большинство медведей практикуют оседлый образ жизни, но самцы белых медведей широко кочуют в течение круглого года, а самки с молодняком — часть года. Бурый медведь, гималайский и барибал проводят большую часть зимы в берлоге, в состоянии гибернации (спячки). В этот период они живут за счёт накопленных жировых запасов. У белого медведя в зимний сон впадают только беременные самки. Остальные виды зимой не спят.

На первый взгляд медведи довольно медлительны и неуклюжи, однако иногда они способны довольно быстро бегать (до 50 км/ч), лазать, подниматься на задние лапы. Некоторые виды прекрасно плавают. (Особенно хорошо плавает белый медведь.) Острота зрения отдельных видов сравнима с человеческой. Растительноядный барибал обладает цветовым зрением, позволяющим ему различать по цвету съедобные плоды и орехи. Однако наиболее развито у медведей обоняние.

Размножение 

Размножаются медведи с 3—4 года жизни, но не ежегодно, а с интервалом от 1 до 4 лет. Период беременности короткий (60—70 дней), но за счёт задержки имплантации плодного яйца может растягиваться до 95—266 дней. Число медвежат в помёте от 1 до 5. Новорожденные медвежата слепые и беспомощные, весят всего от 90 (большая панда) до 680 граммов. У видов, впадающих в спячку, роды происходят зимой, в берлоге. Медведи — моногамны, однако пары недолговечны и самец в заботе о потомстве не участвует. Молочное вскармливание продолжается от 3,5 (гималайский медведь) до 9 (большая панда) месяцев, однако молодые остаются с матерью, по крайней мере, в течение 18 месяцев. Остающиеся с матерью старшие медвежата помогают матери заботиться о младших братьях и сестрах. Половой зрелости достигают в возрасте 3—6,5 лет, однако продолжают расти до 5 (самки) и 10—11 лет (самцы).

Продолжительность жизни большая, — 25—40 лет. Бурый медведь может прожить в неволе дольше 45 лет. У некоторых видов, однако, высокая детская и подростковая смертность. Так, у барибала от 52 % до 86 % молодняка погибает, не достигнув половой зрелости. У белого медведя умирают 10—30 % медвежат и 3—16 % неполовозрелых медведей. Взрослые медведи почти не имеют естественных врагов. Молодые рискуют стать жертвой крупных хищников или других медведей.

Роль в экосистеме 
Все медведи из-за особенностей рациона и крупных размеров оказывают заметное влияние на флору и фауну своих мест обитания. Бурые и белые медведи регулируют популяции ластоногих и копытных животных. Растительноядные виды способствуют распространению семян растений. Белых медведей часто сопровождают песцы, доедающие остатки их добычи.

Крупные медведи находятся на вершине пищевой цепочки. Естественных врагов в природе у них почти нет. Тигр — единственный хищник, регулярно охотящийся на взрослых медведей, в том числе на медведя-губача, белогрудого медведя, большую панду, малайского медведя и даже на мелких бурых медведей.

На медвежьих паразитирует большое число эндо- и экзопаразитов, включая: простейших (Eimeria, Toxoplasma), трематод (Nannophyetus salminicola, Neoricketsia helminthoeca), цестод (Anacanthotaenia olseni, Mesocestoides krulli, Multiceps serialis, Taenia, Diphyllobothrium), нематод (Baylisascaris transfuga, B. multipapillata, Uncinaria yukonensis, U. rauschi, Crenosoma, Thelazia californiensis, Dirofilaria ursi, Trichinella spiralis, Gongylonema pulchrum), власоедов (Trichodectes pinguis), блох (Chaetopsylla setosa, C. tuberculaticeps, Pulex irritans, Arctopsylla species), клещей (Dermacentor и Ixodes). Наиболее распространено заражение трихинеллой (Trichinella spiralis), поражающей до 60 % популяции белых и бурых медведей.

Значение для человека 
Практическое значение представителей семейства невелико. Мясо многих медведей съедобно. Жир и желчь медведей используют в медицине, в том числе в традиционной китайской, для лечения заболеваний печени и желчных путей, почек, сильных ожогов. Медведь — предмет охоты, изначально на медведя ходили с рогатиной. В некоторых случаях медведи могут вредить сельскохозяйственным культурам (чаще всего овсу, маниоку), пчеловодству. Медведи — излюбленные объекты содержания в зоопарках и дрессировки, в том числе цирковой (медведя можно научить ездить на велосипеде), в природе медведь почти никогда не нападает первым на людей.

Численность и ареалы всех видов медведей в XX в. резко сократились, что потребовало введения ограничений отстрела и охраны. В списки Международной Красной книги занесены: большая панда, гималайский, очковый, белый медведи и губач.

Медведь — значимый фактор русской культуры, фигурирует во многих литературных произведениях, народных сказках, былинах, иногда — в качестве одного из главных героев. Фигурирует в русских пословицах и поговорках. В геральдике медведь за то, что он предвидит погоду, умеет вовремя скрыться в берлогу, где готовит себе логовище, считается символом предусмотрительности и почитается проходящим (), если идёт, и поднявшимся (), когда стоит на задних лапах.

Происхождение 
Все млекопитающие отряда хищных ведут своё начало от группы примитивных куницеподобных хищников, известных как миациды (Miacidae) и живших в палеоцене — эоцене, к олигоцену дав начало предкам современных хищных. Собственно медведи относятся к подотряду Caniformia, представители которого, предположительно, произошли от общего собакоподобного предка. Происхождение медведей прослеживается до Cephalogale, зверька размером с енота, жившего в середине олигоцена — начале миоцена (20—30 млн лет назад) в Европе. От него произошёл род Ursavus, хищников размером со среднюю собаку, чьи ископаемые остатки известны из среднемиоценовых отложений Евразии.

Один из ранних видов, Ursavus elmensis, порядка 20 млн лет назад дал начало родам Protursus и Pilonarctus, от которых соответственно произошли настоящие медведи (Ursus) и представители подсемейства Tremarctinae. К последнему помимо современного очкового медведя относились вымершие роды: флоридский пещерный медведь (Tremarctos floridanus) и североамериканские короткомордые медведи (род Arctodus). Виды Arctodus simus и Arctodus pristinus считаются самыми крупными среди медведей. Наибольшее число родов и видов медведей существовало в плиоцене в Евразии и Северной Америке. Первый настоящий медведь, Ursus minimus, появился примерно 5—6 млн лет назад; это млекопитающее, размером примерно с малайского медведя, известно в ископаемом виде на территории Франции (Руссильон). Около 2,5 млн лет назад появился более крупный этрусский медведь, Ursus etruscus, в ископаемом виде известный не только в Европе, но и в Китае. От него, предположительно, произошли «чёрные медведи» — барибал, а также гималайский медведь.

Более крупные формы Ursus etruscus, жившие ок. 1,5 млн лет назад, дали начало современному бурому и белому медведям, а также пещерным медведям, известным с плейстоцена: Ursus savini (ок. 1 млн лет назад), Ursus deningeri (700 тыс. лет назад) и пещерному медведю Ursus spelaeus (300 тыс. лет назад). В антропогене многие медвежьи (6—7 родов) вымерли.

Эволюция панд изучена хуже. Их предок, Agriarctos, известен из среднего миоцена (3 млн лет назад). Современные панды Ailuropoda (4 вида) появились в начале плейстоцена.

Филогенетика 
Медведи образуют кладу в рамках хищных.
Приведенная ниже кладограмма основана на молекулярной филогенетике шести ключевых генов согласно Flynn, 2005.

Существуют две основных филогенетических гипотезы по поводу родственных связей между существующими и ископаемыми видами медведеобразных. Согласно первой, все виды медведей делятся на семь подсемейств: Amphicynodontinae, Hemicyoninae, Ursavinae, Agriotheriinae, Ailuropodinae, Tremarctinae и Ursinae. Ниже приведена кладограмма подсемейств медвежьих согласно McLellan and Reiner (1992), а также Qiu et a. (2014):

Вторую альтернативную гипотезу разработали McKenna et al. (1997) — согласно этой гипотезе, все виды медвежьих объединяются в надсемейство Ursoidea, в то время как Hemicyoninae и Agriotheriinae относятся к семейству «Hemicyonidae». В рамках этой классификации Amphicynodontinae рассматриваются как базальные ластоногие в надсемействе Phocoidea. В классификации McKenna and Bell как медведи, так и ластоногие относятся к подотряду хищных Ursida, наряду с вымершими «медведесобаками» семейства Amphicyonidae. Ниже приведена кладограмма, основанная на классификации McKenna and Bell (1997):

По данным Illustrated Checklist of the Mammals of the World (2020), филогенетические взаимоотношения между современными семействами Arctoidea могут быть отображены следующей кладограммой  (с датами расхождения, в млн лет):

Филогенетическое древо существующих медвежьих видов представлено на кладограмме, основанной на последовательностях митохондриальной ДНК из Yu et al., 2007. На кладограмме видно, что гигантская панда отделилась от общего древа раньше других, а следующими были очковые медведи. Отношения между остальными ветвями не вполне ясны, хотя очевидно, что белые и бурые медведи являются ближайшими родственниками.

Классификация 

Это небольшое, но широко распространённое семейство объединяет всего 8 современных видов:

  Подсемейство Hemicyoninae
  Adelpharctos
  Cephalogale
  Cyonarctos
  Dinocyon
  Filholictis
  Hemicyon
  Phoberocyon
  Phoberogale
  Plithocyon
  Zaragocyon
 Подсемейство Ailuropodinae
 Род 
 
  
  
  
  
  Подсемейство Amphicynodontinae
  Allocyon
  Kolponomos
  Parictis
 Подсемейство Tremarctinae
 Род 
 
  
  Род 
  
  
  Род 
  Arctotherium brasilense
  Arctotherium latidens
  Arctotherium angustidens
 Подсемейство Ursinae
 Род 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  Ursus minimus

Барибал, бурый и белый медведи скрещиваются и дают гибриды.

Медведь в культуре

В мифологии и религии 

Медведь фигурирует в мифах многих народов Евразии и Америки. В разных традициях он мог являться божеством, культурным героем, прародителем, духом-охранителем, хозяином нижнего мира и т. д.

Культ медведя существовал у славян (см. выше) и германцев, у коренных народов северного Урала, Сибири и Дальнего Востока. У манси, кетов и нивхов было распространено представление о медведе как о предке людей, в связи с чем животное особенно почиталось; проводились (в классическом виде — вплоть до середины XX века) специальные ритуалы, призванные умилостивить душу убитого на охоте тотема.

 Медведь в мифологии коми.

В антропонимике 
 Имя Артур предположительно произошло от валлийского arth — «медведь».
 Свейнбьёрн — скандинавское имя «Парень — медведь».
 Сюн — китайский клан (фамилия) «медведь».
 Женское имя Урсула происходит от , что означает «медведица».

В художественных произведениях 

Медведи являются героями сказок различных народов мира, рассказов, неоднократно упоминаются в кинофильмах.

В литературе 
 «Три медведя»
 Винни-Пух А. А. Милна
 «Книга джунглей», Д. Р. Киплинг — Балу.
 «Сказки дядюшки Римуса» Дж. Харриса — Братец Медведь.
 «Медведи открывают огонь» — рассказ Терри Биссона, сюжет которого состоит в том, что медведи открывают огонь и начинают разводить костры на шоссейных трассах.

В политике 
В современной политологии (начиная с XIX века) медведь считается символом России.

 Альбрехт Медведь
 Русский медведь

В биржевой торговле 
На бирже «медведем» (в противоположность «быку») именуется трейдер, играющий на понижение стоимости акций (долей собственности) коммерческих организаций. Как правило, «медведь» имеет целью скупку акций после их удешевления (либо приобретение активов, стоимость которых после уменьшения стоимости целевой бумаги также гарантированно снижается).

Прочее 
 Вождение медведя — славянский обряд
 Культ медведя
 Скульптуры медведей с вокзала в Выборге
 Медвед — в интернет-культуре

Медведи на гербах и флагах 

Шествующий медведь изображен на эмблеме партии «Единая Россия» (бывшее политическое движение Единство). Подобное изображение встречается на эмблемах различных фирм.

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 Планета медведей
 Медвежьи на сайте Зооклуб
 Медвежьи // на сайте Питерский охотник
 Ursidae на Animal Diversity Web

Семейства млекопитающих